Та́ллэкс () — названия, связанные с производственным объединением «Таллэкс», находившемся в Таллине, ЭССР.

 «Таллэкс» — производственное объединение (с 1975 года; ранее Таллинский экскаваторный завод) в Таллине, ЭССР, основной продукцией которого были траншейные экскаваторы и экскаваторы-дреноукладчики.
 «Таллэкс» (до 1976 года «Экскаватор») — хоккейный клуб при ПО «Таллэкс».